Николай Стасюк: Стасюк, Николай Михайлович (1885—1943) — украинский общественный и политический деятель.
 Стасюк, Николай Николаевич (род. 1956) — советский, узбекистанский и российский футболист, российский тренер.